Apachemiris är ett släkte av insekter. Apachemiris ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Apachemiris